Sponde, drankoffer in het oude Griekenland, zie Libatie.
 Sponde (maan), maan van Jupiter.
 Jean de Sponde, 16e-eeuws Frans dichter.
 Spondee, versvoet.